Жажда крови может значить:
 Жажда крови  () — серия второго сезона американского телесериала «Сверхъестественное».
 D: Жажда крови — полнометражный аниме-фильм по мотивам романа Хидэюки Кикути.
 Подвиды 3: Жажда крови () — кинофильм (1994).
 Bloodlust Software — разработчик компьютерных игр.